Die Liste der Monuments historiques in Boron (Territoire de Belfort) führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Boron auf.

Liste der Objekte 

|}

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Territoire de Belfort. Flohic Editions, Paris 1999, ISBN 2-84234-037-X, S. 187.

Weblinks 

 Monuments historiques (Objekte) in Boron (Territoire de Belfort) in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

 
Boron #TerritoiredeBelfort